Wójcin ist der Name folgender Dörfer in Polen:

 Wójcin (Powiat Mogileński), Dorf im Powiat Mogileński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Wójcin (Woiwodschaft Niederschlesien), Dorf im Powiat Strzeliński in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wójcin (Powiat Radziejowski), Dorf im Powiat Radziejowski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Wójcin (Powiat Zniński), Dorf im Powiat Zniński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Wójcin (Powiat Opoczyński), Dorf im Powiat Opoczyński in der Woiwodschaft Łódź
 Wójcin (Powiat Wieruszowski), Dorf im Powiat Wieruszowski in der Woiwodschaft Łódź
 Wójcin (Warnice), deutsch Waitendorf, Dorf im Powiat Pyrzycki in der Woiwodschaft Westpommern